Сапрыгино — деревня в Бежаницком районе Псковской области России. Входит в состав Лющикской волости.

География 
Расположена в 14 км к северо-западу от райцентра Бежаницы.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла  119 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района